«Чезена» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1940 году, дебютировал в Серии A в 1973 году. Всего в высшем дивизионе провёл 11 сезонов, лучшим результатом является 6 место в сезоне 1975/76 и краткосрочное участие в Кубке УЕФА. Домашние матчи проводит на стадионе «Дино Мануцци», вмещающем 23 860 зрителей. Последний раз «Чезена» была в Серии A в сезоне 2014/15, по окончании которого вылетела в Серию B. В сезоне 2018/19 не смогла продолжить своё существование и вылетела в Серию D.

История 
Основан в 1940 году, в 1968 году впервые попал в  Серию B, а в высший дивизион Италии впервые попал в 1976 году. С такими игроками, как Пьерлуиджи Чера и Джанлуиджи Савольди клуб в дебютном сезоне хорошо выступил и занял 11 место, повторив это достижение в следующем году.

Сезон 2008/09 клуб провёл в Серии С1, но заняв там первое место добился права выступать в сезоне 2009/10 в Серии B. Последний раз в Серии А, «Чезена» выступала в сезоне 1990/91, всего в высшем итальянском дивизионе клуб провёл 10 лет, наивысшим достижением, является 6-ое место в сезоне 1975/76. По итогам сезона 2009/10 «Чезена» заняла второе место и получила право выступать в Серии А в сезоне 2010/11. В первом же своем сезоне в Серии А, где клуб получил право выступать после долгого перерыва, «морские коньки» отлично проявили себя, избежав вылета и став одним из главных открытий чемпионата 2010/11. Однако в следующем сезоне «Чезена» не смогла подтвердить своих амбиций, несмотря на довольно качественный состав, и финишировала на последнем месте в таблице, вылетев по итогам чемпионата 2011/12 в Серию В.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Италии
ФК «Чезена»